Kankan (regio), regio in Guinee
 Kankan (prefectuur), prefectuur in gelijknamige regio van Guinee
 Kankan (plaats),  stad in Guinee, hoofdstad van de gelijknamige regio en prefectuur